Frankfurt-Nord-Ost ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-Mitte-Nord, im Nordwesten an Frankfurt-Kalbach-Riedberg, im Nordosten an Frankfurt-Harheim, im Südosten an Frankfurt-Ost und im Süden an Frankfurt-Bornheim/Ostend und Frankfurt-Innenstadt III.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: PARTEI: 2,2 %; BIG: 1,1 %

Gliederung 
Der Ortsbezirk Frankfurt-Nord-Ost besteht aus den fünf Stadtteilen:
 Berkersheim
 Bonames
 Frankfurter Berg
 Eckenheim
 Preungesheim

Einzelnachweise 

NordOst
Frankfurt-Preungesheim
Frankfurt-Bonames

Weblinks 

Mitglieder des Ortsbeirates 10 (Informationen des Büros der Stadtverordnetenversammlung)